Apalaí, una delle denominazioni del gruppo etnico brasiliano degli Aparai
Apalaí (fiume), un fiume brasiliano